Michel Baroin (1930-1987), haut fonctionnaire et homme d'affaires français, père de François Baroin,
 François Baroin (né en 1965), homme politique français.